Algona kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Algona (Iowa)
Algona (Washington)